Jakub Konečný (* 19. června 2002, Brno) je český hokejový útočník hrající za tým HC Sparta Praha v Tipsport extralize.

Draft NHL 
Jakub Konečný byl v rámci draftu NHL vybrán v sedmém kole, na 216. pozici týmem Buffalo Sabres.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2017/18
| SKLH Žďár nad Sázavou
| ČHL-16
| 34 || 16 || 31 || 47 || 20
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| SKLH Žďár nad Sázavou
| ČHL-18
| 31 || 7 || 11 || 18 || 6
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| SKLH Žďár nad Sázavou
| 2. ČHL
| 2 || 1 || 1 || 2 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| SKLH Žďár nad Sázavou
| ČHL-19
| 26 || 8 || 20 || 28 || 31
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| SKLH Žďár nad Sázavou
| 2. ČHL
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| HC Sparta Praha
| ČHL-19
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019/20
| HC Sparta Praha
| Pohár DHL
| 32 || 11 || 14 || 25 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Sparta Praha
| Superpohár DHL
| 8 || 3 || 3 || 6 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Sparta Praha
| ČHL-20
| 11 || 4 || 9 || 13 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 4 || 1 || 2 || 3 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 19 || 2 || 8 || 10 || 0
| 12 || 1 || 3 || 4 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Sparta Praha
| ČHL-20
| 4 || 4 || 5 || 9 || 0
| 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2021/22
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 28 || 4 || 3 || 7 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 5 || 0 || 3 || 3 || 0
| 9 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2021/22
| HC Stadion Litoměřice
| 1. ČHL
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Sparta Praha
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
| 2022/23
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 37
! 4
! 15
! 19
! 0
! 21
! 4
! 4
! 8
! 2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 44
! 6
! 3
! 9
! 2
! —
! —
! —
! —
! —
|}

Reprezentace 

| 2022 (
| Česko 20
| MS-20
|2||0||0||0||0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!2!!0!!0!!0!!0
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Sparta Praha
Hráči HC Stadion Litoměřice
Hráči HC Baník Sokolov
Hráči HC Žďár nad Sázavou
Hráči draftovaní Buffalo Sabres
Narození v roce 2002
Narození 19. června
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži